Niederwald steht für:
 den waldwirtschaftlichen Begriff Niederwald
 die Gemeinde Niederwald im Kanton Wallis, Schweiz, siehe: Niederwald VS
 den Niederwald bei Rüdesheim mit 
 seinem Landschaftspark Niederwald,
 dem Niederwalddenkmal (Germania)
 und der Niederwald-Seilbahn Assmannshausen
 einen Außenstadtteil der Stadt Kirchhain in Hessen, siehe: Niederwald (Kirchhain)
 einen Ort in den Vereinigten Staaten, siehe: Niederwald (Texas)
 Dolní Les, bis 1948 Niederwald, Ortsteil von Vlčice in Tschechien
Siehe auch:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Durchgewachsener Niederwald